Altamont kan syfta på:

Musik och sång
 Altamont Free Concert – berömd rockkonsert i Altamont, Kalifornien 1969
 Altamont (musikgrupp) – ett rockband
 Altamont (låt av Aphrodite's Child) – en sång inspelad av Aphrodite's Child på albumet 666
 Altamont (låt av Echo & The Bunnymen) – en sång inspelad av Echo & the Bunnymen på albumet Evergreen

Geografi

USA

 Altamont, Illinois, ort, Effingham County, 
 Altamont, Kansas, ort, Labette County, 
 Altamont, Missouri, ort, Daviess County, 
 Altamont, Tennessee, countyhuvudort, Grundy County, 
 Altamont, New York, ort, Albany County, 
 Altamont, Pennsylvania, ort, Schuylkill County, 
 Altamont, Oregon, ort, Klamath County, 
 Altamont, Utah, ort, Duchesne County, 
 Altamont Pass, i Kalifornien
 Altamont – tidigare namn på Tupper Lake, New York, Franklin County

Robotskapade USAförgreningar